Francesco Negri (1623-1698) – sacerdote, viaggiatore e naturalista italiano
Francesco Negri (1841-1924) – fotografo italiano
Francesco Negri (1500-1563) – riformatore protestante italiano
Francesco Negri (1452-1523?) – umanista italiano
Francesco Vincenzo Negri (1769-1827) – filologo italiano
Francesco Negri – carabiniere